het hondenras Engelse buldog of nog algemener de Buldog,
 een traditioneel Engels spel dat op het schoolplein wordt gespeeld,
 de bijnaam die de Russen gaven aan Winston Churchill,
 de bijnaam van de Britse bokser en professioneel worstelaar Davey Boy Smith (1962-2002), 
 een Britse rockband uit de jaren 1970 die echter nooit een plaat hebben opgenomen,